Сезон 2016 года команда начала с ознакомительных сборов в Вожани (Франция) (16-20 ноября 2015г.) и полноценных сборов в Гандия (Испания) (8-18 декабря 2015г).

Состав 
В состав команды на сезон 2016 года вошли 31 гонщик:

Ушли после сезона 2015

Пришли

Победы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

2016 год в велоспорте